Nili Airport är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Oruzgan, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Kabul. Nili Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Nili Airport är kuperad österut, men västerut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Nili Airport. Runt Nili Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

Trakten runt Nili Airport består i huvudsak av gräsmarker.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Oruzgan (provins)